Матяши — топоним

Украина 
 Матяши — село,  Каменка-Бугский район,  Львовская область
 Матяши — село,  Зеньковский район,  Полтавская область